Georgenbach ist ein Gewässername:

 Georgenbach, Unterlaufname in Starnberg des Maisinger Bachs, Zufluss des Starnberger Sees in Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Georgenbach (Wolfegger Ach), linker Zufluss der Wolfegger Ach gegenüber Bachmühle, Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg